Сульфид нептуния(II) — бинарное неорганическое соединение,
соль нептуния и сероводородной кислоты
с формулой NpS,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание в вакууме стехиометрической смеси порошкообразного нептуния и сульфида нептуния(III):

Физические свойства 
Сульфид нептуния(II) образует кристаллы 
кубической сингонии, 
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 0,5546 нм.

Литература 
 
 

Соединения нептуния
нептуния
Сульфиды нептуния